Velika nagrada Švedske 1975 je bila sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1975. Odvijala se je 8. junija 1975.

Dirka 

|-
! 1
| 12
|  Niki Lauda
| Ferrari
| 80
| 1:59:18,319
| 5
| 9
|-
! 2
| 7
|  Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 80
| + 6,288 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 11
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 80
| + 29,095 s
| 12
| 4
|-
! 4
| 27
|  Mario Andretti
| Parnelli-Ford
| 80
| + 44,380 s
| 15
| 3
|-
! 5
| 28
|  Mark Donohue
| Penske-Ford
| 80
| + 1:30,763
| 16
| 2
|-
! 6
| 23
|  Tony Brise
| Hill-Ford
| 79
| +1 krog
| 17
| 1
|-
! 7
| 3
|  Jody Scheckter
| Tyrrell-Ford
| 79
| +1 krog
| 8
|  
|-
! 8
| 1
|  Emerson Fittipaldi
| McLaren-Ford
| 79
| +1 krog
| 11
|  
|-
! 9
| 5
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 79
| +1 krog
| 9
|  
|-
! 10
| 32
|  Torsten Palm
| Hesketh-Ford
| 78
| Brez goriva
| 21
|  
|-
! 11
| 26
|  Alan Jones
| Hesketh-Ford
| 78
| +2 kroga
| 19
|  
|-
! 12
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 78
| +2 kroga
| 2
|  
|-
! 13
| 14
|  Bob Evans
| BRM
| 78
| +2 kroga
| 23
|  
|-
! 14
| 20
|  Damien Magee
| Williams-Ford
| 78
| +2 kroga
| 22
|  
|-
! 15
| 6
|  Jacky Ickx
| Lotus-Ford
| 77
| +3 krogi
| 18
|  
|-
! 16
| 18
|  John Watson
| Surtees-Ford
| 77
| +3 krogi
| 10
|  
|-
! 17
| 30
|  Wilson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 74
| +6 krogov
| 25
|  
|-
! Ods
| 16
|  Tom Pryce
| Shadow-Ford
| 53
| Zavrten
| 7
|  
|-
! Ods
| 21
|  Ian Scheckter
| Williams-Ford
| 49
| Pnevmatika
| 20
|  
|-
! Ods
| 22
|  Vern Schuppan
| Hill-Ford
| 47
| Prenos
| 26
|  
|-
! Ods
| 8
|  Carlos Pace
| Brabham-Ford
| 41
| Zavrten
| 6
|  
|-
! Ods
| 17
|  Jean-Pierre Jarier
| Shadow-Ford
| 38
| Motor
| 3
|  
|-
! Ods
| 9
|  Vittorio Brambilla
| March-Ford
| 36
| Prenos
| 1
|  
|-
! Ods
| 2
|  Jochen Mass
| McLaren-Ford
| 34
| Pregrevanje
| 14
|  
|-
! Ods
| 24
|  James Hunt
| Hesketh-Ford
| 21
| Zavore
| 13
|  
|-
! Ods
| 10
|  Lella Lombardi
| March-Ford
| 10
| Dovod goriva
| 24
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Niki Lauda 1'28.267

Formula 1 sezona 1975
1975